Brosch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brosch (1886–1970), deutscher Volksliedsammler
 Alexander Brosch von Aarenau (1870–1914), österreichisch-ungarischer Offizier
 Christiaan Brosch (1878–1969), niederländischer Sportschütze
 Claudia Brosch (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Elke Brosch (* 1943), deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Franz Brosch (* 1949), deutscher Politiker (CSU)
 Ingo Brosch (* 1969), deutscher Schauspieler
 Iris Brosch (* 1964), deutsche Fotografin, Künstlerin und Art-Direktorin
 Klemens Brosch (1894–1926), österreichischer Grafiker
 Peter Friedrich Brosch (* 1934), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Moritz Brosch (1829–1907), österreichischer Journalist, Publizist und Historiker
 Robin Brosch (* 1967), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Rudolf Brosch, österreichischer Fechter, Olympiateilnehmer 1900
 Theodor von Brosch-Aarenau (1869–1944), österreichischer Militärtechniker und Generalmajor
 Yvonne Brosch (* vor 1975), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

brosch. steht als Abkürzung für:
 broschiert, siehe Broschur

Siehe auch:
 Prosch
 Brosz

Abkürzung